NTI – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Bintuni (Indonesia)
 Nuclear Threat Initiative – organizzazione senza scopo di lucro statunitense